Le Saule drapé (Salix eleagnos) est une espèce d'arbres de la famille des Salicacées.

Liste des formes 
Selon  (Attention liste brute contenant possiblement des synonymes) :
 forme Salix elaeagnos fo. angustissima

Notes et références

Liens externes

Salix elaeagnos

Salix eleagnos 
 
 
 
 
 
 

Salicaceae (Cronquist)
Salicaceae
Arbre